Tabuenca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tabuenca (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Tabuenca (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar